Салгир — многозначный термин. Может означать:

 Салгир (укр. Салгир, крымскотат. Salğır, Салгъыр) — самая длинная река Крыма.
 «Салгир» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.
 «Салгир» — канонерская лодка Белого Черноморского флота.

См. также 
 «Салгир-М» — устройство съема угловых координат.
 «Салгир-1143» — навигационный комплекс.

Примечания